Mellanbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mellanbergstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Mellanbergstjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Östra Mellanbergstjärnen, sjö i Älvsbyns kommun,  (2,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn